Есте () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-дель-Сегура. Население — 3331 человек (на 2010 год). Расстояние — 138 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Estado del Embalse de Fuensanta
 
 Yeste.tk 
 
 
 Asociación de Turismo de Yeste
 

Муниципалитеты Альбасете
Города Альбасете